Il singolare del Heineken Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Aleksandr Volkov era il detentore del titolo.
Magnus Gustafsson ha battuto in finale Patrick McEnroe 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Magnus Gustafsson (campione)
  Aleksandr Volkov (secondo turno)
  Brett Steven (quarti)
  Marcos Ondruska (quarti)

 Greg Rusedski (primo turno) 
 Fabrice Santoro (secondo turno) 
 Jordi Burillo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1994
ATP Tour 1994